Tunturijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tunturijärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Tunturijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750847-172820), sjö i Kiruna kommun,  (89,4 ha)
Tunturijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754854-174142), sjö i Kiruna kommun,  (7,39 ha)

Finland
 Tunturijärvi (sjö i Finland), Kemijärvi kommun,  (63,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn